

Хойники — село в гміні Ольшево-Боркі Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Хойники — село в гміні Новий Томишль Новотомиського повіту Великопольського воєводства